Sancaktepe peut désigner :

Toponymes

Sancaktepe : l'un des 39 districts d'Istanbul ;
 Sancaktepe : un village du district de Bayburt ;
 Sancaktepe : un quartier du district de Keçiören à Ankara ;
 Sancaktepe : un quartier du district de Bağcılar à Istanbul.

Transports 
 Sancaktepe : une station de la ligne M5 du métro d'Istanbul, en construction ;

Homonymie de toponyme